(w niektórych grach karcianych) zagranie pierwszej karty przez gracza rozpoczynającego rozgrywkę
 Wist (brydż) rozpoczęcie rozgrywki (lub kolejnej lewy) przez obronę
 Wist – gra karciana, protoplasta brydża
 Wist – polski pistolet samopowtarzalny
 dolnoniemiecka nazwa gminy w Niemczech: Wistedt